

Letteratura
The Devil and Tom Walker  – racconto breve del 1824 di Washington Irving

Film
The Devil and Tom Walker – cortometraggio del 1913 diretto da Hardee Kirkland
The Devil and Tom Walker – cortometraggio del 2008 diretto da Zachary Howell
The Devil and Tom Walker – cortometraggio del 2010 diretto da Devon Nuckles